Ургун — топоним

Афганистан 
 Ургун — район в провинции Пактика.
 Ургун — населённый пункт в провинции Пактика, центр одноимённого района.

Россия 
 Ургун — деревня в Искитимском районе Новосибирской области.
 Ургун — озеро в Башкортостане.